Pieh ist der Familienname folgender Personen:

 Inka Pieh (* 1987), österreichische Radio- und TV-Journalistin
 Sengbe Pieh (1815–1879), Anführer der Sklavenrevolte an Bord des spanischen Schiffes La Amistad
 Stefan Pieh (* 1965), österreichischer Ophthalmologe

Siehe auch:
 Pi
 Pie